Шпа́ндау () в Берлине:
 Шпандау — административный округ.
 Шпандау — район в составе административного округа Шпандау.
 цитадель Шпандау.
 тюрьма Шпандау.

См. также 
 Шпандауское предместье
 Spandau Ballet (Спэндау Бэллей) — британская музыкальная группа.